Ханс Тевиссен () – профессор анатомии медицинского колледжа . Один из ведущих специалистов по происхождению и эволюции китообразных.

Образование и учёные степени
Тевиссен получил степень бакалавра в  Утрехтском университете в 1981 году, магистра наук в Утрехтском университете в 1984 году, доктора философии (палеонтология) в Университете штата Мичиган в 1989 году.

Научные интересы 
Основные исследования г-на Тевиссена посвящены комплексу вопросов, связанных морфологическими изменениями в процессе эволюции млекопитающих, включая филогенез, функциональную морфологию, онтогенез, влияние окружающей среды, а также применению палеонтологии, анатомии и эмбриологии при исследовании этих вопросов.

Области специальных интересов:
 Происхождение способности к полёту у летучих мышей;
 Происхождение и эволюция китообразных;
 Происхождение и развитие органов слуха, равновесия, движения, регуляции осмотического давления у китообразных.

Научные работы

Монографии

Статьи

 J. G. M. Thewissen, S. I. Madar (1999) Ankle Morphology of the Earliest Cetaceans and Its Implications for the Phylogenetic Relations among Ungulates. Syst. Biol. 48(1):21–30, 1999.
 J. G. M. Thewissen (1990) Evolution of Paleocene and Eocene Phenacodontidae (Mammalia, Condylarthra). Museum of Paleontology, The University of Michigan (Papers on Paleontology), No. 29, p. 1-107.
 J. G. M. Thewissen (February, 1989) Mammalian frontal diploic vein and the human foramen caecum. The Anatomical Record 223(2): 242-244. DOI: 10.1002/ar.1092230217, PMID 2712348, ISSN 0003-276X-1097-0185.
 J. G. M. Thewissen,  Philip D. Gingerich (1987) Systematics and Evolution of Probathyopsi (Mammalia, Dinocerata) from the Late Paleocene and Early Eocene of Western North America. Contributions, Museum of Paleontology, The University of Michigan 27(8): 195-219.
 J. G. M. Thewissen (1987) Vespertilionid Bats (Chiroptera, Mammalia) from the Pliocene of Idaho. Contributions, Museum of Paleontology, The University of Michigan 27(9): 237-245.
 J. G. M. Thewissen, Philip D. Gingerich, D. E. Russell (1987) Artiodactyla and Perissodactyla (Mammalia) from the Early-Middle Eocene Kuldana Formation of Kohat (Pakistan). Contributions, Museum of Paleontology, The University of Michigan 27(10): 247-274.
 J. G. M. Thewissen, M. J. Cohn, L. S. Stevens, S. Bajpai, J. Heyning, and W. E. Horton, Jr. (2006) Developmental basis for hind-limb loss in dolphins and origin of the cetacean bodyplan. PNAS, 103(22): 8414–8418. doi: 10.1073/pnas.0602920103. PMCID: PMC1482506. HTML.
 S. Bajpai, J. G. M. Thewissen, A. Sahni  (2009) The origin and early evolution of whales: macroevolution documented on the Indian subcontinent. J. Biosci. 34(5):673—686. PMID 20009264.
 Nummela S, Thewissen JG, Bajpai S, Hussain T, Kumar K. (2007) Sound transmission in archaic and modern whales: anatomical adaptations for underwater hearing. Anat. Rec. 290(6):716—733. PMID 17516434.
 Nishihara H., Satta Y., Nikaido M., Thewissen J.G., Stanhope M.J., Okada N. (2005) A retroposon analysis of Afrotherian phylogeny. Mol. Biol. Evol. 22(9):1823—1833. PMID 15930154. doi: 10.1093/molbev/msi179. HTML.
 Kalmey J.K., Thewissen J.G., Dluzen D.E. (1998) Age-related size reduction of foramina in the cribriform plate. Anat. Rec. 251(3):326—329. PMID 9669759
 Sunil Bajpai, and J. G. M. (2000) Thewissen A new, diminutive Eocene whale from Kachchh (Gujarat, India) and its implications for locomotor evolution of cetaceans. Current Science, 79(10):1478—1482.

Примечания

Ссылки
The Digital Library of Dolphin Development.
Whale Origins Research.
Whale Evoluation at National Geographic

Википедия:Биографии современников
Биологи США
Геологи США
Палеонтологи США
Эволюционисты
Выпускники Утрехтского университета